Andy Thomson est un nom pouvant désigner:

 (né en 1971), joueur écossais de football
 (né en 1971), architecte et environnementaliste canadien
 (né en 1974), joueur anglais de football

Voir aussi

Thomson, Andy